Steiner steht  für:
 Steiner (Familienname), Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Steiner, alte Apfelsorte, siehe Welschisner
 Steiner-Chilbi, eine Melodie der Schweizer Ländlerszene
 Steiner (Ebensee), 2001 in Konkurs gegangene österreichische Firmengruppe
 Steiner (Totalunternehmer), Schweizer Totalunternehmer mit Sitz in Zürich
 Steiner-Optik, Bayreuther Hersteller von Ferngläsern
 Steiner Spielwarenfabrik, Thüringer Spielzeughersteller
 Jos. Steiner & Söhne oHG, Laupheimer Werkzeugfabrik AG, von 1859 bis 1991 bestehendes Unternehmen der Herstellung von Werkzeugen für die Holzbearbeitung in Laupheim
 Franz Steiner Verlag, deutscher Verlag für wissenschaftliche Fachliteratur mit Sitz in Stuttgart
 Steiner – Das Eiserne Kreuz, ein Kriegsfilm

Steiner  heißen folgende geographische Objekte:
 Steiner (Egglham), Ortsteil der Gemeinde Egglham, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Steiner (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Steiner (Gemeinde Rabenstein), Ortsteil von Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Steiner (Gemeinde Flachau), Ort bei  Flachau, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
Steiner (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Steiner (Alabama), Orte in den Vereinigten Staaten
 Steiner (Michigan), Orte in den Vereinigten Staaten
 Steiner (Mississippi), Orte in den Vereinigten Staaten
 Steinbeck Corners (New York), Orte in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Steinar
 Steiner Alpen
 Satz von Steiner
 Stainer
 Steinert